Cyaforma är ett släkte av tvåvingar. Cyaforma ingår i familjen borrflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Borrflugor
Cyaforma